Голубовка (), село,
Гороховатский сельский совет,
Боровский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6321081503. Население по переписи 2001 г. составляет 32 (14/18 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Голубовка находится в 7-и км от села Гороховатка.

История 
 1690 — дата основания.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Боровского района (Харьковская область)